Константин () (520—576 или 588) — король и мученик Шотландский, память в Корнуолле и Уэльсе 22 марта, в Шотландии 24 марта, в Ирландии 31 марта.

Биография 
Святой Константин, которого некоторые историки идентифицируют с одноимённым королём Думнонии, был, по преданию, племянником короля Артура, которому была унаследована его корона. Св. Константин был женат на дочери короля Бретани и вел жизнь, полную порока и алчности до тех пор, покуда его не обратил ко Господу  (Petroc, память 4 июня). Константин был слабым правителем. В 550-х годах Киндруин Синий захватил у него северо-восточные территории на которых он создал государство Гластенинг. После кончины своей жены Константин, как сообщается, уступил свой трон сыну Герайнту, чтобы отправиться на покаяние в монастырь св.  (Mochuda) в Рахане (Rahan), что в Ирландии.

В монастыре, сохраняя в тайне своё происхождение, он выполнял чёрную работу, семь лет носил зерно на мельницу. Однако его происхождение было открыто, и игумен отправил его учиться на священника, после чего он был рукоположен. Константин стал миссионером среди пиктов в Шотландии сначала при св. Колумбе, затем — при Кентигерне, епископе Глазго. Он проповедовал в Галлоуэе, а также основал монастырь в  вблизи реки Клайда и стал его настоятелем. В пожилом возрасте, будучи на пути в Кинтайр, он подвергся нападению пиратов, которые отрезали ему правую руку, и он истёк кровью.  Св. Константин считается первым мучеником шотландским.

В Корнуолле есть два места, названных в его честь: одно — на реке  (Helford), другое — возле  (Padstow). В первом из них храм был больше и просуществовал при монастыре до XI века. Он был также покровителем церквей в Милтон Эббот и , что в Девоне.

Житие святого Константина содержится в Абердинском бревиарии под 11 марта. По этой легенде, Константин был королём бриттов, в юности он вёл аморальный образ жизни; впоследствии раскаялся и отправился проповедовать среди пиктов, которые подвергли его жестоким пытками и убили. Неясно, имеет ли он отношение к королю Константину, о котором пишет Гильда, обвиняя его в разврате и легкомыслии (в «Анналах Камбрии» под 589 годом значится «обращение Константина к Господу»).

В ирландских мартирологиях упоминается шотландский король Константин, сын Фергуса: он жил в VI—VII веках и был связан со святым Мохудой, основателем монастыря в Кул-Ратин. «Мартирология Кашеля» именует его «аббатом Кул-Ратин». Уже в «Мартирологии Таллахта» (IX век) выражается сомнение по поводу того, память какого Константина празднуется 11 марта («или Константин Бритт, или Константин, сын Фергуса»). Во всяком случае, Константин, память которого отмечается 11 марта, не имеет отношения к убитому в 875 году королю пиктов Константину, сыну Кинаэда.

Примечания

Ссылки 
 MARTYR CONSTANTINE OF CORNWALL
 Icon of St. Constantine, king, monk
 Константин Шотландский на allmonarchs.net
 Константин Шотландский на earlybritishkingdoms.com 

Святые Ирландии
Святые Уэльса
Святые Шотландии
Мученики
Святые по алфавиту
Католические святые
Правители Европы VI века
Христианские святые VI века
Короли Думнонии